Ирод Агрипа II (; 27/28 –  или 100), званично назван Марко Јулије Агрипа или само Агрипа II, био је осми и уједно последњи владар Јудеје из Иродијске династије. Био је пети носилац титуле краља Јевреја, али је у пракси владао је као римски клијент. Агрипу су сахранили његови јеврејски поданици у 66. години живота, а подржао је римску страну у Првом римско-јеврејском рату.

Младост 
Ирод Агрипа II био је син првог и познатијег, Ирода Агрипе. Био је брат Беренике, Маријаме и Друзиле (друге супруге римског прокуратора Антонија Феликса). Образовао се на двору цара Клаудија, а када му је отац умро имао је само седамнаест година. Клаудије га је стога држао у Риму, а за прокуратора Римске провинције Јудеје поставио је Каспија Фадуса. Док је био у Риму, изразио је подршку Јеврејима Клаудију, а противио се Самарићанима, прокуратору провинције Јудеје и Вентидију Куманусу, који се у последње време сматра узроком немира тамо.

Смрт 
Према Фотијеу, Ирод Агрипа II је умро, без потомака, у седамдесетој години живота, у трећој години владавине Трајана, то јест 100. године. Савременим научним консензусом сматра се да је умро пре 93/94. године. Био је последњи принц из Иродијске династије.

Породично стабло

Референце

Други извори 
 
 
 Yohanan Aharoni & Michael Avi-Yonah, "The MacMillan Bible Atlas", Revised Edition, p. 156 (1968 & 1977 by Carta Ltd.).

Спољашње везе 

 Јеврејска енциклопедија: Агрипа II
 Агрипа II — чланак у историјском извештају Малона Х. Смита
 Livius.org: Агрипа II 

Jevreji
Иродијска династија
Краљеви Јудеје